А́ксельссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Аксельссон, Курт (1941—1984) — шведский футболист.
 Аксельссон, Нильс (1906—1989) — шведский футболист.
 Аксельссон, Майгулль (род. 1947) — шведская писательница и журналистка.
 Аксельссон, Пер (род. 1966) — шведский кёрлингист.
 Аксельссон, Пер-Юхан (род. 1975) — шведский хоккеист.
 Аксельссон, Сунь (1935—2011) — шведская писательница, журналистка, переводчик и критик, педагог, радиоведущая.
 Аксельссон, Туре (1921—2012) — финский гребец-байдарочник.

См. также 
 Аксельссон Чильблум, Лина (род. 1970) — шведский политический и государственный деятель.